Lubuk Pauh (Gunung Tujuh), een plaats in Indonesië
Lubuk Pauh (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing